Albert Speer, architetto, politico e scrittore tedesco
 Daniel Speer, compositore tedesco
 Kevin Speer, calciatore britannico
 Scott Speer, regista statunitense

Altri progetti